Haider es el apellido de:
 Friedrich Haider (1961-), director de orquesta y pianista austriaco;
 Jörg Haider (1950-2008), político austriaco;
 Qurratulain Haider (1927-2007), escritora india.